Sportploeg van het jaar (België) 
 Sportploeg van het jaar (Nederland)